Фарро () — английская фамилия. Известные носители:
 Фарро, Джош (род. 1987) — американский рок-музыкант, гитарист Novel American, бывший гитарист Paramore.
 Фарро, Зак (род. 1990) — американский рок-музыкант.

Фарро (мифология) — в мифологии кушан бог огня, благодати, успеха, славы и знатности.